Julian est un prénom masculin, version anglophone de Julien. Il est utilisé notamment pour :

Patronyme 

 Charlotte Julian (née en 1951), chanteuse et actrice française ; 
 Cyril Julian (né en 1974), joueur de basket-ball français ;
 Doggie Julian (1901–1967), entraîneur de basket-ball américain ;
 Hubert Julian (1897-1983), aviateur américain ;
 Léa Julian (née en 1998), mannequin français ; 
 Paul Julian, climatologue et codécouvreur de l'oscillation de Madden-Julian ;
 Peter Julian (né en 1962), homme politique canadien ;
 Rodolphe Julian (1839–1907), peintre français, fondateur de l'académie Julian ;
 Rupert Julian (1879–1943), cinéaste américain d'origine néo-zélandaise.

Pseudonyme 

 Julian (né en 1970), acteur et réalisateur de films pornographiques américain.

Œuvres

Littérature 
 , un roman de Robert Charles Wilson paru en 2009.

Cinéma 
 Julian, un court métrage australien de Matthew Moore (2012).

Toponyme 

 Julian, une ville de Californie dans le comté de San Diego ;
 Julian, une ville de Caroline du Nord dans le comté de Guilford.

Voir aussi 
 
Patronyme français
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis